Canalesi – abitanti di Canale (Fontanigorda)
Canalesi – abitanti di Canale (Italia)
Canalesi – abitanti di Canale Monterano
Canalesi – abitanti di Canali (Reggio Emilia)
Canalesi – abitanti di Villacanale